Trans Europ Express
Tee (comando) -  presente em diversos interpretadores de comando, como o shell do Unix

Pessoas
Brian Tee - ator japonês
Howie Tee - produtor inglês de hip-hop
MC Tee

Desambiguação